Columbus jest miastem w USA. W mieście tym znajduje się 14 wysokich budynków, które mają więcej niż 100 metrów. Nie trwa budowa żadnego tak wysokiego budynku.

10 najwyższych budynków

Zobacz też 
 Columbus
 Lista najwyższych budynków w Stanach Zjednoczonych
 Lista najwyższych budynków na świecie

Columbus
Obiekty budowlane w Columbus
Wieżowce w Stanach Zjednoczonych